Schimper ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Franz Wilhelm Schimper (1856–1901), elsässischer Botaniker und Pflanzenökologe 
 Karl Friedrich Schimper (1803–1867), deutscher Botaniker und Geologe 
 Wilhelm Schimper (1804–1878), deutscher Botaniker und Afrikaforscher 
 Wilhelm Philipp Schimper (1808–1880), elsässischer Botaniker, Paläobotaniker und Bryologe

Sonstiges:
 Schimper-Gletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika